Darvish ist der Familienname folgender Personen:

 Jamshid Darvish (1952–2017), iranischer Zoologe
 Yū Darvish (* 1986), iranisch-japanischer Baseballspieler